Pat ou Patrick McFadden sont des noms pouvant désigner:

Pat McFadden (né en 1965), homme politique travailliste britannique
, homme politique irlandais

Voir aussi
Patricia McFadden (née en 1952), féministe et sociologue eswatinienne

McFadden, Pat